Mampikony (district), een district van Madagaskar
Mampikony (stad), de hoofdstad van dit district